Джеймс Бібері — актор.
 Бібері Платон Іванович — (1873 — ?) — українсько-молдавський землевласник і поет.

Прізвища